Petr Nedvěd, češki hokejist, * 9. december 1971, Liberec, Češkoslovaška.

Nedvěd je kariero začel pri klubu HC Litvínov v češkoslovaški mladinski ligi. Leta 1990 je bil kot skupno drugi izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je igral še za klube St. Louis Blues, New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Edmonton Oilers in Phoenix Coyotes, je v petnajstih sezonah skupno odigral 982 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 310 golov in 407 podaj, ter 71 tekem končnice, na katerih je dosegel 19 golov in 23 podaj. V češki ligi je igral za klube Sparta Praga, HC Liberec in HC Nový Jičín. V sezoni 2011/12 je bil izbran za najboljšega hokejista češke lige, kjer je bil najboljši po točkah in podajah. Ob koncu kariere je kot kapetan zadnjih šest sezon odigral za Liberec. 

Leta 1989 je prebegnil iz Češkoslovaške in s kanadsko reprezentanco nastopil na zimskih olimpijskih igrah 1994 ter osvojil naslov olimpijskega podprvaka. Za češko reprezentanco je nastopil na svetovnem pokalu 1996, svetovnem prvenstvu 2012, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, in zimskih olimpijskih igrah 2014.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška ml. liga
| 88/89
|
| 20
| 32
| 19
| 51
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Seattle Breakers
| WHL
| 89/90
|
| 71
| 65
| 80
| 145
|
| 80
|
| 11
| 4
| 9
| 13
|
| 2
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 61
| 10
| 6
| 16
| -21
| 20
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 91/92
|
| 77
| 15
| 22
| 37
| -3
| 36
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +3
| 16
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 92/93
|
| 84
| 38
| 33
| 71
| +20
| 96
|
| 12
| 2
| 3
| 5
| -2
| 2
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 93/94
|
| 17
| 19
| 12
| 31
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 5
| 1
| 6
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 19
| 6
| 14
| 20
| +2
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
|
| 46
| 11
| 12
| 23
| -1
| 26
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| -4
| 6
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 95/96
|
| 80
| 45
| 54
| 99
| +37
| 68
|
| 18
| 10
| 10
| 20
| +3
| 16
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 33
| 38
| 71
| -2
| 66
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 12
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 52
|-
| HC Liberec
| Češka 2. liga
| 97/98
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
|
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Nový Jičín
| Češka 3. liga
| 97/98
|
| 7
| 9
| 16
| 25
|
|
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 97/98
|
| 3
| 3
| 3
| 6
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 98/99
|
| 13
| 8
| 10
| 18
| +6
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 56
| 20
| 27
| 47
| -6
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
|
| 76
| 24
| 44
| 68
| +2
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
|
| 79
| 32
| 46
| 78
| +10
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 21
| 25
| 46
| -8
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka 2. liga
| 01/02
|
| 1
| 3
| 0
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 27
| 31
| 58
| -4
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 65
| 14
| 17
| 31
| -9
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
|
| 16
| 5
| 10
| 15
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 46
| 22
| 13
| 35
| +11
| 44
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -8
| 10
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 05/06
|
| 25
| 2
| 9
| 11
| -6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 05/06
|
| 28
| 5
| 9
| 14
| -8
| 36
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -4
| 8
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 06/07
|
| 21
| 1
| 6
| 7
| -20
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 06/07
|
| 19
| 1
| 4
| 5
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 06/07
|
| 14
| 4
| 7
| 11
| -8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 07/08
|
| 45
| 20
| 5
| 25
| -7
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -3
| 20
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 08/09
|
| 33
| 14
| 14
| 28
| +6
| 72
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 09/10
|
| 35
| 15
| 20
| 35
| -3
| 94
|
| 15
| 8
| 9
| 17
| +4
| 16
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 10/11
|
| 45
| 14
| 41
| 55
| +15
| 74
|
| 7
| 7
| 3
| 10
| +3
| 12
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 11/12
|
| 49
| 24
| 37
| 61
| +6
| 64
|
| 1
| 6
| 7
| 13
| -1
| 34
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 12
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 12/13
|
| 48
| 20
| 33
| 53
| -14
| 151
|
| 18
| 7
| 11
| 18
| -2
| 32
|-
| HC Liberec
| Češka liga
| 13/14
|
| 49
| 19
| 31
| 50
| -3
| 103
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 10
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1510
| bgcolor="#7FFF00" | 611
| bgcolor="#7FFF00" | 759
| bgcolor="#7FFF00" | 1370
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 1592
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 144
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | -27
| bgcolor="#7FFF00" | 258
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Seattle Thunderbirds
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HC Liberec
Hokejisti HC Nový Jičín
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms